L'autoroute A2 est une autoroute de Suisse traversant le pays du nord au sud.

Reliant la frontière allemande à Bâle à la frontière italienne à Chiasso en passant par Lucerne, le tunnel du Saint-Gothard et Lugano, elle représente le principal axe routier nord-sud du pays.
Elle a une longueur de 285 km entre Bâle et Chiasso. Elle constitue une partie de la route européenne 35.

Itinéraire

Ouvrages d'Art 
  ()
 Tunnel de Belchen ()
 Tunnel du Sonnenberg ()
  ()
 Tunnel du Seelisberg (), deuxième plus long tunnel routier du pays
 Tunnel routier du Saint-Gothard (), plus long tunnel routier du pays

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des autoroutes suisses
 Route nationale de Suisse

Liens externes 
 autoroutesuisse.ch, site de l'Office fédéral des routes
 Détail du parcours
 autobahnen.ch

A02
Transport dans le canton de Bâle-Ville
Transport dans le canton de Bâle-Campagne
Transport dans le canton de Soleure
Transport dans le canton d'Argovie
Transport dans le canton de Lucerne
Transport dans le canton de Nidwald
Transport dans le canton d'Uri
Transport dans le canton du Tessin